Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone pomiędzy 11 a 18 lutego 1968 roku w ramach igrzysk w Grenoble.

Podczas igrzysk rozegrane zostały dwie konkurencje w skokach narciarskich – 11 lutego były to zawody na obiekcie K-70 Le Claret w Autrans, a 18 lutego – na obiekcie K-90 Dauphiné w Saint-Nizier-du-Moucherotte. W pierwszym konkursie mistrzem olimpijskim został Jiří Raška, srebro zdobył Reinhold Bachler, a brązowy medal wywalczył Baldur Preiml. W konkursie na skoczni dużej triumfował Władimir Biełousow, drugie miejsce zajął Jiří Raška, a trzecie – Lars Grini.

Łącznie w zawodach wystartowało 66 skoczków narciarskich z siedemnastu narodowych reprezentacji. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursach olimpijskich w skokach narciarskich, był Jay Rand (17 lat i 344 dni), natomiast najstarszym – Kjell Sjöberg (30 lata i 283 dni).

Po raz dziesiąty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-70 (11.02.1968)

Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (18.02.1968)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1968
1968
Skoki narciarskie we Francji